Chomiczek (Mesocricetus) – rodzaj ssaka z podrodziny chomików (Cricetinae) w obrębie rodziny chomikowatych (Cricetidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Europie i Azji.

Morfologia 
Długość ciała (bez ogona) 128–220 mm, długość ogona 10–39 mm; masa ciała 60–300 g.

Systematyka

Etymologia  
 Mesocricetus:  mesos „środkowy, pośredni”; rodzaj Cricetus Leske, 1779 (chomik).
 Mediocricetus:  „środkowy”; rodzaj Cricetus Leske, 1779 (chomik). 
 Semicricetus: łac. semi- „pół-”, od semis, semissis „połowa”, od as, assis „cały”; rodzaj Cricetus Leske, 1779 (chomik).

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące występujące współcześnie gatunki:
 Mesocricetus auratus  – chomiczek syryjski
 Mesocricetus raddei  – chomiczek kaukaski
 Mesocricetus brandti  – chomiczek turecki
 Mesocricetus newtoni  – chomiczek rumuński

Opisano również gatunki wymarłe:
 Mesocricetus aramaeus  (Izrael; plejstocen)
 Mesocricetus primitivus  (Grecja; pliocen)
 Mesocricetus rathgeberi  (Grecja; holocen)

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Chomiki